Adair (Iowa)
 Adair (Oklahoma)
 Adair Village

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos